Bruno Garcia peut désigner :
 Bruno Garcia, le guitariste du groupe Ludwig von 88 et le chanteur du groupe Sergent Garcia ;
 Bruno Garcia, un pilote de rallye ;
 Bruno Garcia, un navigateur ;
 Bruno Garcia, un réalisateur français.